El Cobre, abgeleitet von dem spanischen Wort für Kupfer, ist der Name mehrerer Orte, unter anderem:
 Virgen de la Caridad del Cobre (El Cobre) Wallfahrtskirche in der Nähe von Santiago de Cuba
 El Cobre (Mexiko)
 El Cobre (Chile), siehe El-Cobre-Dammbruch
 El Cobre (Venezuela), Hauptstadt des Bezirks Jose Maria Vargas in Venezuela